Svenska Futsalligan 2017/2018 var den fjärde säsongen av Svenska Futsalligan, ligan bestod av sexton lag uppdelat på två grupper med åtta lag i vardera grupp. De fyra bästa från vardera grupp gick vidare till slutspelet om SM-titeln.

Tabeller

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

SM-Slutspel

Kval till SFL

Källor
Everysport.com (södra)
Everysport.com (norra)

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2018